Die Saison 2011 der GFA League First Division der Gambischen Fußballmeisterschaft wurde zwischen dem 6. März 2011 und Ende Juli 2011 ausgetragen. Es spielten zwölf Mannschaften um den Titel, den die Brikama United gewannen.

Absteigen mussten die Tabellenletzten Interior Football Club und Africell Football Club.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011